Fürntratt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fürntratt-Kloep (1938–2007), deutscher Psychologe und Hochschullehrer 
 Magdalena Fürntratt (* 1999), österreichische Musikerin und Komponistin